Солдате́нко — українське прізвище.

 Солдатенко Борис Васильович (1946) — український радянський комсомольський діяч.
 Солдатенко Вадим Павлович (1996) — український футболіст, воротар.
 Солдатенко Валерій Федорович (1946) — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Солдатенко Олег Іванович (1937)  — український художник, журналіст, член Національної спілки журналістів України.
 Солдатенко Віктор Васильович (1948) — академік Академії будівництва України, радник Голови Рахункової палати Верховної Ради України.
 Солдатенко В'ячеслав Іванович (1948—2021) — латвійський письменник.

Українські прізвища
Прізвища на -енко